Werthmüller è un nome di famiglia tedesco.

 Gerd Werthmüller (* 1948) – calciatore tedesco
 Hans Werthmüller (* 1912-2005) – lirico svizzero
 Hans Emil Werthmüller (1908-1985) – ebanista svizzero
 Heinrich Werthmüller (* 1950) – pedagogo svizzero
 Valentin Joseph Werthmüller (1799-1882) – membro del Parlamento di Francoforte
 Vroni Werthmüller (* 1959) – atleta svizzero

Pagine correlate 
 Wertmüller